Існує декілька творів мистецтва з такою назвою:
 Христос у пустелі — картина російського художника Івана Крамського.
 Христос у пустелі — картина російського художника Миколи Реріха.
Інше: